Saint-Didier steht für:
 Saint-Didier, französischer Name der Gemeinde San Didero in der Provinz Turin, Italien

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Didier (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Didier (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Didier (Jura), Département Jura
 Saint-Didier (Nièvre), Département Nièvre
 Saint-Didier (Vaucluse), Département Vaucluse

Gemeinden mit Namenszusatz in Frankreich:
 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Département Rhône
 Saint-Didier-d’Allier, Département Haute-Loire
 Saint-Didier-d’Aussiat, Département Ain
 Saint-Didier-de-Bizonnes, Département Isère
 Saint-Didier-de-Formans, Département Ain
 Saint-Didier-de-la-Tour, Département Isère
 Saint-Didier-des-Bois, Département Eure
 Saint-Didier-en-Bresse, Département Saône-et-Loire
 Saint-Didier-en-Brionnais, Département Saône-et-Loire
 Saint-Didier-en-Donjon, Département Allier
 Saint-Didier-en-Velay, Département Haute-Loire
 Saint-Didier-la-Forêt, Département Allier
 Saint-Didier-sous-Aubenas, Département Ardèche
 Saint-Didier-sous-Écouves, Département Orne
 Saint-Didier-sous-Riverie, Département Rhône
 Saint-Didier-sur-Arroux, Département Saône-et-Loire
 Saint-Didier-sur-Beaujeu, Département Rhône
 Saint-Didier-sur-Chalaronne, Département Ain
 Saint-Didier-sur-Doulon, Département Haute-Loire
 Saint-Didier-sur-Rochefort, Département Loire

Kirchen in Frankreich:
 St-Didier d’Avignon
 Saint-Didier (Villiers-le-Bel)
 Pfarrkirchen der meisten Ortschaften Saint-Didier